Un acide octadécatriénoïque est un acide gras polyinsaturé 18:3, c'est-à-dire constitué d'une chaîne hydrocarbonée aliphatique de  de carbone comportant trois doubles liaisons, d'où la formule brute .

Cette formule chimique correspond à tout une variété de molécules différant les unes des autres par la position et la configuration cis/trans de leurs trois doubles liaisons, les plus notables étant :

{|
|-
|– l'acide α-linolénique       || cis-9, cis-12, cis-15 — un acide gras oméga-3
|-
|– l'acide γ-linolénique       || cis-6, cis-9, cis-12 — un acide gras oméga-6
|-
|– l'acide pinolénique                                 || cis-5, cis-9, cis-12
|-
|– l'acide jacarique                                   || cis-8, trans-10, cis-12
|-
|– l'acide punicique                                   || cis-9, trans-11, cis-13
|-
|– l'acide α-éléostéarique   || cis-9, trans-11, trans-13
|-
|– l'acide β-éléostéarique    || trans-9, trans-11, trans-13
|-
|– l'acide catalpique                                  || trans-9, trans-11, cis-13
|-
|– l'acide α-calendique               || trans-8, trans-10, cis-12
|-
|– l'acide β-calendique               || trans-8, trans-10, trans-12
|}

Octadecatrienoique